Debelo Brdo I je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 66 stanovnika te 24 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 61 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Gospića